

Manga 
La casa del Sole - House of the Sun (Taiyō no ie) – manga del 2010 scritto e disegnato da Ta'amo

Musica 
La casa del Sole – singolo dei Los Marcellos Ferial del 1965